Chalkokondyles bzw. Chalkondyles ist der Familienname folgender Personen:

 Demetrios Chalkokondyles (1423–1511), griechischer Humanist, Gelehrter und Professor für griechische Sprache in Italien
 Laonikos Chalkokondyles († um 1490), byzantinischer Geschichtsschreiber